Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Álex López Morón che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Tom Vanhoudt 5-7, 6-4, 7-612.

Teste di serie 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Massimo Bertolini /  Tom Vanhoudt (finale)

 Enzo Artoni /  Álex López Morón (Campioni)
 Juan Pablo Brzezicki /  Flávio Saretta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2005